Komisja rewizyjna chorągwi – organ kontrolny chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego – jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu, posiadającej osobowość prawną.

Komisja rewizyjna chorągwi:
 czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 ocenia realizację programu rozwoju chorągwi,
 przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,
 przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,
 corocznie przedstawia radzie chorągwi wnioski w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego chorągwi wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
 przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
 wykonuje zadania kontrolne zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

Komisja rewizyjna chorągwi liczy co najmniej 5 członków, wybieranych przez zjazd chorągwi.

Harcerstwo